Studzienice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Studzienice, un village de la voïvodie de Mazovie
 Studzienice, un village du powiat de Bytów dans la voïvodie de Poméranie
 Studzienice, une gmina dont ce village est le siège.
 Studzienice, un village du powiat de Starogard dans la voïvodie de Poméranie
 Studzienice, un village de la voïvodie de Silésie